

Animali 
Aquila imperiale è il nome dato a due specie di aquile (considerate da alcune come sottospecie della stessa specie): 
 Aquila adalberti, aquila imperiale spagnola. 
 Aquila heliaca, aquila imperiale orientale.

Simboli imperiali 
 Aquila imperiale romana, emblema delle legioni romane
 Aquila imperiale francese, adottata da Napoleone Bonaparte
 Aquila imperiale bizantina, usata anche dall'Impero russo
 Aquila imperiale germanica, usata dal Sacro Romano Impero e anche dall'Impero austriaco e dall'Impero austro-ungarico
 In questa seconda accezione è diventata in araldica anche sinonimo di Aquila bicipite.

Altri usi 
 In Warhammer 40,000 l'aquila è uno dei simboli dell'impero